Mazedonien oder Makedonien (, , , ) steht für:

 Republik Mazedonien, von 1991 bis 2019 der offizielle Name von Nordmazedonien
 Sozialistische Republik Mazedonien, Teilrepublik Jugoslawiens
 Makedonien, geographisch-historisches Gebiet auf der südlichen Balkanhalbinsel
 Makedonien (geographische Region) in Griechenland
 Makedonien (antikes Königreich)
 Makedonien (byzantinisches Thema), mittelalterliches Gebiet um Adrianopel (heute Ostthrakien)

Macedonia steht für:
 Macedonia (Provinz), römische Provinz auf der Balkanhalbinsel
 Macedonia (Glenrothes), Ort in Schottland
 Macedonia (Salomonen), künstliche Insel, die zu den Salomonen gehört
 Macedonia (Timiș), Dorf in Rumänien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Macedonia (Alabama)
 Macedonia (Arkansas)
 Macedonia (Connecticut)
 Macedonia (Georgia)
 Macedonia (Illinois)
 Macedonia (Indiana)
 Macedonia (Iowa)
 Macedonia (Kentucky)
 Macedonia (Mississippi)
 Macedonia (New Jersey)
 Macedonia (North Carolina)
 Macedonia (Ohio)
 Macedonia (Pennsylvania)
 Macedonia (South Carolina)
 Macedonia (Tennessee)
 Macedonia (Texas)
 Macedonia (Virginia)

Weitere Orte in Amerika:
 Macedonia (Amazonas), Stadt in Kolumbien
 Macedonia (Bolívar), Stadt in Kolumbien
 Macedonia (Kuba), Ort auf Kuba
 Macedonia (Jamaika), Ort in Jamaika

Sonstiges:
 Macédoine, eine französische Salatform, Synonym für Obstsalat in verschiedenen Sprachen
 Macedonia (Theaterstück), Theaterstück von Werner Hammerschick

Macedonia ist der Familienname folgender Personen:
 Manuela Macedonia (* 1963), italienische Neurowissenschaftlerin

Macedônia steht für:
 Macedônia, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien

Makedonia steht für:
 Flughafen Makedonia, offizieller Name des Flughafens Thessaloniki in Griechenland
 Makedonia (Zeitung), griechische Zeitung

Makedonija steht für:
 Makedonija (Album), Musikalbum des bulgarischen Musikers Slawi Trifonow
 Makedonija (Almanach), ein Almanach über Makedonien (1931)
 Makedonija (Zeitung), bulgarische Zeitung (1866–1872)
 Makedonija, ein Werk des bulgarischen Dichters Pejo Jaworow
 Berghütte Makedonija, Bulgarien

Siehe auch:
 Macedonia Township
 mazedonisch
 Mazedonier
 Streit um den Namen Mazedonien
 Universität Makedonien in Thessaloniki, Griechenland